Oratorio delle Anime a Cagliari
 Oratorio delle Anime a Oristano
 Oratorio delle Anime a Siamaggiore